irtásfalu vagy irtványfalu, településtípus
 Irtásfalu vagy Irtásfalva, falu Romániában, Arad megyében; románul Lazuri